Muğan – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Biləsuvar
 Muğan – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Cəlilabad
 Muğan – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Hacıqabul